służący (służąca, sługa, służka) – pracownik, który pracuje w domu pracodawcy
 Sługa Boży – określenie stosowane w Kościele katolickim oznaczające osobę zmarłą, otoczoną kultem prywatnym, wobec której rozpoczęto proces beatyfikacyjny
 Sługa pomocniczy – ochrzczony mężczyzna w zborach Świadków Jehowy, wspierający starszych zboru
 Czcigodny Sługa Boży – określenie stosowane w Kościele katolickim oznaczające osobę, wobec której promulgowano dekret o heroiczności cnót
  Stary sługa – nowela Henryka Sienkiewicza z 1875